Castejonero – abitanti di Castejón (Castiglia-La Mancia)
Castejonero – abitanti di Castejón (Navarra)
Castejonero – abitanti di Castejón de Henares